Akronim KAI może oznaczać:
 Katolicka Agencja Informacyjna
 Korea Aerospace Industries